Thorictinae é uma subfamília de coleópteros da família Dermestidae.

Tribos
 Thaumaphrastini Anderson, 1949
 Thorictini Agassiz, 1846

 
Subfamílias de dermestídeos